«Крот» (El Topo) — сюрреалистический фильм Алехандро Ходоровски, одного из наиболее известных адептов театра жестокости. Премьера анти-вестерна, который был снят в Мексике, состоялась 19 декабря 1970 года в Нью-Йорке. 

Благодаря поддержке со стороны Аллена Клейна и Джона Леннона этот «фильм не для всех» долгое время показывался по ночам в кинотеатрах североамериканских мегаполисов и со временем стал восприниматься как прототип «полуночного фильма» семидесятых.

Сюжет 
Мексиканская пустыня. Здесь странствует отважный воитель Эль-Топо (Крот) со своим семилетним сыном. Случайно они попадают в деревню, жители которой недавно были вырезаны. Эль-Топо решает найти убийц. Он натыкается на группу бандитов, которую благополучно уничтожает. Последний из них перед смертью сообщает, что деревню вырезали люди полковника, которые сейчас находятся в францисканской миссии. Эль-Топо находит головорезов, сражается с полковником и оскопляет его. В миссии герой оставляет сына и берёт с собой бывшую женщину полковника, которой он даёт имя Мара. Мара обещает любить Эль-Топо, но требует для этого убить четырёх мастеров револьвера, живущих в пустыне.

После долгих поисков герой находит мастеров, которые вовсе не являются гангстерами (скорее это учителя). Ему удаётся одержать победу во всех поединках, однако в итоге Мара остаётся с загадочной женщиной в чёрном, которая серьёзно ранит Эль-Топо. Героя уносят с собой калеки.

Спустя много лет. Эль-Топо выходит из транса в пещере убогих в горе. Ухаживающая за ним карлица сообщает, что здесь от героя ждут, чтобы он выкопал туннель, который позволит калекам пойти в городок, находящийся рядом с горой. Эль-Топо и его новая спутница идут туда, чтобы заработать денег. Нравы жителей поселения (внешне это типичный город из американских вестернов) весьма жестокие: основным развлечением здесь является убийство чернокожих рабов, а церковная служба напоминает игру в русскую рулетку. Эль-Топо со своей помощницей выполняют черновую работу, выступают как паяцы на улицах, совокупляются за деньги перед богатыми горожанами, а в остальное время заняты сооружением выхода из пещеры. Здесь герой встречает своего сына, который стал монахом. Тот горит желанием убить отца, однако карлице удаётся уговорить его повременить с расправой до окончания работы над туннелем.

Наконец Эль-Топо удаётся пробить проход в горе, и калеки устремляются в город. Однако горожане вовсе не желают оказать убогим радушный приём и встречают их колонну ружейными выстрелами. Жители пытаются убить и Эль-Топо, но он неуязвим для их пуль. В итоге герой уничтожает часть обитателей посёлка, а остальные спасаются бегством. По завершении своей кровавой работы Эль-Топо совершает акт самосожжения. Его сын и карлица сооружают на месте кремации подобие надгробья и уезжают из города.

В ролях 
 Алехандро Ходоровски — Крот
 Бронтис Ходоровски — сын Крота
 Хосе Легаррета
 Мара Лоренцо

Критика 
«Крот» вызвал активное неприятие у консервативных кругов и религиозных организаций. В фильме обильно присутствует религиозная символика, как христианская, так и восточная, многие события сопровождаются отсылками к Библии. Однако авторская интерпретация этого материала весьма далека от традиционной, часто находится на грани кощунства, ещё чаще переходит за эту грань.

По крайней мере до 2009 года Ходоровски заявлял о намерении снять сиквел, однако так и не смог собрать необходимый для этого бюджет.

Технические характеристики 
Фильм цветной, звук моно, снят на киноплёнку 35 мм, соотношение сторон равно 1,33:1. Съёмки проходили на севере Мексики, в штатах Чиуауа, Сонора, Нуэво-Леон с 4 августа по 17 сентября 1969 года.

Награды 
 1972 Премия Ариэль, Мексика, за лучшую операторскую работу
 1974 специальный приз жюри кинофестиваля фестиваля в Авориазе

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Мексики 1970 года
Фильмы Алехандро Ходоровски
Вестерны Мексики
Фильмы-триллеры Мексики
Фантастические фильмы Мексики
Сюрреалистические фильмы
Фильмы на тематику бисексуальности‎
Фильмы об инцесте
Фильмы в жанре сплэттер
Критика христианства
Фильмы ужасов на религиозную тему